Polje este un oraș din comuna Bar, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, orașul are 1529 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 1291 de locuitori).

Demografie 
În orașul Polje locuiesc 1125 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 35,3 de ani (33,9 la bărbați și 36,7 la femei). În localitate sunt 441 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 3,43.

Populația localității este foarte eterogenă.

Referințe

Legături externe 
 Mape, aerodromi i vremenska situacija lokacija (Fallingrain)
 Satelitska mapa (Wikimapia)
 Plan naselja na mapi (Mapquest)

Localități din comuna Bar
Orașe din Muntenegru